Majorana ist der Familienname folgender Personen:
 Dante Majorana (* 1947), italienischer Ethnologe und Dokumentarfilmer
 Ettore Majorana (1906–1938?), italienischer Physiker
 Quirino Majorana (1871–1957), italienischer Physiker

Siehe auch:
 Majorana-Effekt
 Majorana-Fermion
 Majoran